Ралли Сан-Ремо () — раллийная гонка, проходящая вблизи города Сан-Ремо в Италии. В 1973–2003 годах входила в календарь чемпионата мира по ралли. В 1964-69 годах и в 2013 году участвовала в Чемпионате Европы по ралли, в 2006–2012 — в Intercontinental Rally Challenge (IRC). В настоящий момент является этапом чемпионата Италии по ралли.  

Для соревнования характерны узкие горные дороги с подъемами и спусками, проложенные в смешанных средиземноморских дубовых и лиственных лесах. Маршрут изобилует множеством поворотов и предполагает низкую среднюю скорость. Самым известным спецучастком является  Ronde di Monte Bignone, который после отмены в 1985 году был снова включен в состав маршрута в 2005-ом. Этот СУ проводится в ночное время и имеет протяженность в 44 километра, что делает его одним из наиболее длинных допов в мире. 

Наибольшее количество побед в Ралли Сан-Ремо на счету итальянца Паоло Андреуччи — шесть, но все они одержаны лишь в рамках чемпионата Европы и IRC. В составе же чемпионата мира рекорд составляет три победы и его разделяют между собой целых четыре гонщика: Маркку Ален, Мики Биазьон, Дидье Ориоль и Жиль Паницци. Также на Ралли Сан-Ремо была одержана историческая победа Мишель Мутон, первая для женского экипажа в рамках чемпионата мира.

История 
Первое «Rallye Internazionale di Sanremo» было проведено в 1928 году. Французское слово «rallye» в названии соревнования, в отличие от итальянского «ralli», было вдохновлено «Rallye Automobile Monte Carlo». После повторного проведения в 1929 году состязание было передано новым организаторам, которые решили вместо этого устроить уличную гонку через Сан-Ремо. Первое соревнование в таком формате прошло в 1937 году. А Ралли Сан-Ремо было перезапущено только в 1961 году под названием Rallye dei Fiori («Ралли цветов») и с тех пор проводится ежегодно. В 1968 году ралли поменяло название  на прежнее и закончилось победой Паули Тойвонена на Porsche 911. С 1970 по 1972 год Ралли Сан-Ремо участвовало в Международном чемпионате производителей, а с 1973 по 2003 год находилось в календаре чемпионата мира, за исключением 1995 года, когда мероприятие было только частью 2-литрового Кубка FIA среди производителей. Первый гонку в качестве этапа чемпионата мира выиграл Жан-Люк Терье на  Alpine A110.

В 1986 году соревнование стало эпицентром скандала после того, как стюарды дисквалифицировали заводскую команду Peugeot в конце третьего дня за использование незаконных боковых юбок, передав победу Lancia. Peugeot использовали ту же конфигурацию на предыдущих этапах без каких-либо претензий со стороны проверяющих органов, а также прошли проверку перед стартом итальянского ралли. После этого спорного решения стюардов Peugeot подала апелляцию, но организаторы не отменили запрета на участие в гонке. Позже FIA подтвердила, что исключение было незаконным, поскольку автомобили Peugeot соответствовали техническому регламенту, и решила вовсе аннулировать результаты всего мероприятия.

Ралли Сан-Ремо изначально проводилось на смешанном покрытии (асфальт и гравий), но с 1997 года стало использоваться только асфальтовое. После исключения из расписания чемпионата мира в 2004 году (в пользу Ралли Сардинии), соревнование стало частью чемпионата Италии. С 2006 года также вошло в расписание Intercontinental Rally Challenge.

В 2015 году организаторы и FIA решили включить Rallye Femminile Perla di Sanremo, которые проводились с 1952 по 1956 год, в номерной ряд Ралли Сан-Ремо. Целью этого решения было чествование итальянской серии женских ралли. Из-за этих изменений была обновлена нумерация и 57° Rallye Sanremo в 2015 году превратилось в 62° Rallye Sanremo.

Победители

Многократные победители 
Полужирным выделены победы в рамках чемпионата мира

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные за все годы на ewrc-results.com

Ралли
Автоспорт в Италии